Ганенко — фамилия.

 Ганенко, Дмитрий Константинович (род. 1988) — российский концертмейстер, виолончелист.
 Ганенко, Иван Петрович (1903—1995) — советский партийный и государственный деятель.